

Условные обозначения

Класс «А». Высшая лига

ЦСКА 
Старший тренер: мс, зтр СССР Виктор Тихонов.
Тренер: мс Юрий Овчуков, змс Юрий Моисеев.

«Динамо» Москва 
Старший тренер: змс, зтр СССР Владимир Юрзинов.
Тренер: змс Виталий Давыдов, мс Владимир Киселёв.

«Спартак» Москва 
Старший тренер: мс, зтр РСФСР Роберт Черенков (до декабря), мс, зтр РСФСР Анатолий Ватутин (с декабря).
Тренер: мс, зтр РСФСР Анатолий Ватутин (до декабря), змс Виктор Зингер.

«Крылья Советов» Москва 
Старший тренер: мс, зтр РСФСР Игорь Тузик.
Тренер: мс Валерий Кузьмин.

«Торпедо» Горький 
Старший тренер: мс Игорь Чистовский.
Тренер: мс Лев Халаичев.

«Динамо» Рига 
Старший тренер: Эвалд Грабовский.
Тренер: мс Юрий Антонов, змс Альфонс Егерс.

«Трактор» Челябинск 
Старший тренер: мс Геннадий Цыгуров.
Тренер: мс Николай Бец, мс Анатолий Шустов.

«Химик» Воскресенск 
Старший тренер: змс Юрий Морозов.
Тренер: мс, зтр РСФСР Александр Кашаев.

«Сокол» Киев 
Старший тренер: мс, зтр УССР Анатолий Богданов.
Тренер: мс Бронислав Самович, мс Александр Фадеев.

«Автомобилист» Свердловск 
Старший тренер: мс Альберт Данилов (до февраля), мс Владимир Шугин (и.о., с февраля).
Тренер: мс Владимир Шугин (до февраля).

СКА Ленинград 
Старший тренер: змс, зтр СССР Николай Пучков (начало сезона), мс Валерий Шилов (конец сезона).
Тренер: мс Валерий Шилов (начало сезона), мс Игорь Щурков.

СК им. Салавата Юлаева Уфа 
Старший тренер: змс Валерий Никитин.
Тренер: мс, зтр РСФСР Марат Азаматов.

Примечания

Ссылки 
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.
 Хоккей. 1978/79. XXXIII чемпионат СССР. Справочник-календарь. Москва. ЦС. Им. Ленина. 1978 г.
 Хоккей – 78/79. Первенство СССР. Кубок СССР. Москва. Изд. Московская правда. 1978 г.
 Хоккей. 1979-1980. Календарь-справочник. Ленинград. 1979 г.

Чемпионаты СССР по хоккею с шайбой